Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу 2018/2019 является первым розыгрышем под новым названием турнира, именовавшегося ранее Кубком УЕФА по мини-футболу. С учётом Кубка УЕФА по мини-футболу турнир становится 18-м, а, учитывая турниры проведённые вне рамок УЕФА данный розыгрыш вообще является 33-м турниром сильнейших европейских мини-футбольных клубов.

Титул обладателя Кубка защищал испанский Интер Мовистар.

Рейтинг Ассоциаций 

Примечания

  – Не участвует
  – Не ранжированы

Предварительный турнир

Основной турнир

Финал четырёх 
Состоялся в апреле 2019 года в Алма-Ате на стадионе «Алматы Арена». «Кайрат» стал первым клубом, принявшим «Финал четырёх» в третий раз.

В полуфинале и финале  дополнительное время и пенальти используются для определения победителя в случае необходимости; однако в матче за третье место дополнительное время не используется (статья 17.01 и 17.02 правил).

Примечания

Ссылки 

Кубок УЕФА по мини-футболу